Serie B i fotboll 1979/1980 innebar att Como, Pistoiese, och Brescia gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1979 i Italien
1980 i Italien
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979/1980